Rotersand — немецкая электронная группа, основанная в сентябре 2002 года Гюнтером Герлем и Раскалом Никовом. Немногим позже к коллективу присоединился продюсер Кристиан Везенберг. Музыка группы в целом может быть охарактеризована как futurepop с заметным влиянием таких стилей, как progressive trance и техно.

История 

Перед тем, как сформировать Rotersand, Раскал и Гюнтер работали вместе над другими проектами (самый примечательный — The Fair Sex). Сами музыканты отмечают, что Rotersand — не очередной сайд-проект, а группа, на работе в которой они сосредоточены в первую очередь. Дебютный релиз Rotersand, EP под названием Merging Oceans, вышел в 2003 году, затем последовал первый полноформатный альбом Truth is Fanatic. В 2005 группа выпустила сингл Exterminate Annihilate Destroy, a затем и полноформатный альбом Welcome To Goodbye, на котором можно было найти в том числе и песни с сингла. Оба релиза достигли первой строчки в Deutsche Alternative Charts — немецких «альтернативных» чартах. Альбом Welcome To Goodbye занял второе место в итоговом хит-параде Deutsche Alternative Charts за 2005 год, уступив только альбому Playing the Angel от ветеранов синти-поп сцены Depeche Mode. Помимо этого, Welcome To Goodbye был номинирован как «Лучший электронный альбом 2005» по версии журнала Zillo. Третий альбом группы получил название 1023 и вышел 8 июня 2007 года. Как и прошлый релиз, 1023 также достиг наивысшей позиции в Deutsche Alternative Charts. Немногим ранее песня Lost с альбома 1023, достигла первой строчки хит-парада песен в DAC.

Группа участвовала в европейском туре Assemblage 23, а также в европейском и американском турне группы Covenant, выступала на Dark City Festival, была одним из хедлайнеров фестиваля Infest в 2006 году. Для выступления на фестивале M’era Luna в августе 2006 года к группе присоединился Марк Джексон из VNV Nation. Группа дважды выступала на Wave Gotik Treffen. В феврале 2007 года Rotersand выступили в Москве с единственным концертом — группа выступала на разогреве у De/Vision. После выхода альбома 1023, Rotersand отправились в свой первый тур в качестве хедлайнера, а не разогревающей команды. На протяжении тура группу поддерживал коллектив Autoagression.

Дискография 
 Merging Oceans (CD-EP, 2003, Endless Records)
 Truth Is Fanatic (CD-альбом, 2003, Endless Records)
 Exterminate Annihilate Destroy (CD-сингл, 2005, Dependent Records)
 Welcome To Goodbye (CD-альбом, 2005, Dependent Records)
 Dare To Live — Perspectives On Welcome To Goodbye (CD-EP, 2006, Dependent Records)
 1023 (CD-альбом, 2007, Dependent Records (Германия),Metropolis Records (США))
 War On Error (CD-EP, 2009, Trisol Music Group)
 Random Is Resistance (CD, 2009, Trisol Music Group)
 Waiting To Be Born (CD-EP, 2010, Trisol Music Group)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страничка группы на Myspace
 Rotersand на discogs.org

Музыкальные коллективы в стиле futurepop
Музыкальные коллективы Германии
Исполнители Metropolis Records